Грязно́в — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 
 
 Грязнов, Анатолий Леонидович — российский историк.
 Грязнов, Андрей Васильевич (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Грязнов, Афанасий Сергеевич (1899—1969) — советский военный деятель.
 Грязнов, Борис Семёнович (1929—1978) — российский философ, историк науки и методолог науки.
 Грязнов, Василий Васильевич (ок. 1840—1909) — белорусский краевед, художник, историк архитектуры.
 Грязнов, Викентий Григорьевич (1928—1973) — Герой Советского Союза.
 
 Грязнов, Геннадий Викторович (1929—2001) — советский и российский кореевед.
 Грязнов, Григорий Андреевич (род. 2000) — российский хоккеист.
 
 Грязнов, Кирилл Васильевич (1921—2000) — Герой Советского Союза.
 
 
 Грязнов, Фёдор Фёдорович (1855—1906) — русский генерал.



См. также

Примечания